Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Scott Davis che ha battuto in finale Vincent Van Patten 6-3, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 John Alexander (primo turno)
 Mike Bauer (secondo turno)
 Scott Davis (campione)
 Vincent Van Patten (finale)

 Francisco González (primo turno)
 Chip Hooper (quarti di finale)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Jeff Borowiak (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1983